ZUS steht für:
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS, deutsch Sozialversicherungsanstalt), die staatliche Sozialversicherung in Polen
  ZUS, Französisch: Zone urbaine sensible, Stadtviertel mit sozioökonomischen Risiken (Sozialer Brennpunkt). Englisch: Sensitive Urban Zone, SUZ.

ZUS